Le tournoi de tennis de Chine est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2005, classée en catégorie Tier II, se dispute à Pékin du 19 au .

Maria Kirilenko remporte le simple dames. En finale, elle bat Anna-Lena Grönefeld, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Nuria Llagostera Vives et María Vento-Kabchi.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Chine (ATP 2005)
 Tournoi de tennis de Chine
 Saison 2005 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2005
Chine
Sport en Chine en 2005
Tennis en septembre 2005
Compétition de tennis à Pékin